

Arte
 RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis – Istituto olandese per la storia dell'arte, l'acronimo, ancora oggi in uso, si riferisce al vecchio nome Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Codici 
 RKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rockland (Maine) (Stati Uniti)